Neochoráki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Neochoráki (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Neochoráki (ort i Grekland, Västra Makedonien), Nomós Florínis, 
 Neochoráki (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar